Уильям Стайнберг (; собственно Ханс Вильгельм Штайнберг, ; 1899—1978) ― немецкий и американский дирижёр еврейского происхождения.

Биография 
Рано проявил музыкальные способности как скрипач, пианист и композитор, в 13 лет продирижировав собственным хорально-оркестровым сочинением на текст «Метаморфоз» Овидия. В 1914 г. поступил в Кёльнскую консерваторию, которую окончил с отличием в 1919 г., получив Вюльнеровскую премию за дирижирование. Его учителями были Ладзаро Уциелли, ученик Клары Шуман (фортепиано), и Герман Абендрот (дирижирование).

Сразу же по окончании консерватории поступил в группу вторых скрипок в оркестр Кёльнской оперы, но был уволен Отто Клемперером за использование собственной техники игры. Вскоре был назначен ассистентом Клемперера, в 1922 г. дирижировал «Иудейкой» Ф. Галеви. В 1924 г., после ухода Клемперера, стал главным дирижёром. Через год уехал в Прагу, где дирижировал в немецком театре. Вскоре стал музыкальным руководителем Франкфуртской оперы, где в 1930 г. дирижировал мировой премьерой одноактной оперы А. Шёнберга «С сегодня на завтра» (Von heute auf morgen).

В 1933 г. был уволен нацистами; ему разрешалось дирижировать только концертами для Еврейской культурной лиги во Франкфурте и Берлине. В 1936 г. уехал из Германии в Палестину. Вместе с Брониславом Губерманом основал Симфонический оркестр Палестины, ставший впоследствии Израильским филармоническим оркестром. Стайнберг дирижировал этим оркестром в 1936 г., во время визита Артуро Тосканини. Тосканини был до такой степени восхищён подготовительной работой Стайнберга к концертам, что избрал его своим ассистентом в подготовке радиоконцертов оркестра NBC.

В 1938 г. уехал в США. В 1938—1940 гг. концертировал с оркестром NBC, в 1943—1944 гг. — с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, тогда же дирижировал в Санфранцисской опере. В 1945—1952 гг. — музыкальный руководитель Филармонического оркестра Буффало, в 1952—1976 гг. — Питтсбургского симфонического оркестра.

В 1958—1960 гг. дирижировал Лондонским филармоническим оркестром. В 1969—1972 гг. — музыкальный руководитель Бостонского симфонического оркестра, с которым уже имел успешный опыт работы в качестве приглашённого дирижёра. В 1966—1968 гг. — главным приглашённый дирижёр Нью-Йоркского филармонического оркестра. Выступал в качестве приглашенного дирижёра с большинством крупнейших оркестров США, включая Чикагский симфонический оркестр, Кливлендский оркестр, Лос-Анджелесский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Сан-Франциско, а также Филадельфийский оркестр. За границей дирижировал Симфоническим оркестром Баварского радио, Берлинским филармоническим оркестром, Монреальским симфоническим оркестром и Симфоническим оркестром Кёльнского радио. Записывался для лейблов Capitol Records, Command Classics, Deutsche Grammophon, Everest Records, Musicraft, а также для RCA Victor. С Филармоническим оркестром Буффало записал премьерное исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича. Получил звезду на Голливудской аллее славы. Состоял членом национального братства мужчин-музыкантов Phi Mu Alpha Sinfonia.

Репертуар Стайнберга был чрезвычайно широк, включая личную симпатию к музыке Элгара и Воан-Уильямса. Он осуществил ряд важных премьер, в том числе «Шести пьес для большого оркестра», Op. 6 Антона Веберна. Осуществил знаменитую запись «Планет» Холста с Бостонским симфоническим оркестром, открыв для себя это произведение в возрасте 70 лет.

Дирижёр и музыкальный руководитель 
 1924 Кёльнская опера
 1925—1929 Государственная Опера, Прага
 1929—1933 Франкфуртская опера, Франкфурт-на-Майне
 1936—1938 Симфонический оркестр Палестины
 1945—1952 Филармонический оркестр Баффало
 1952—1976 Питтсбургский симфонический оркестр
 1958—1960 Лондонский филармонический оркестр
 1969—1972 Бостонский симфонический оркестр

Избранная дискография 
Записи с Бостонским Симфоническим Оркестром для лейбла RCA Records:
 1970 Антон Брукнер: 6-я Симфония
 1970 Поль Дюка: «Ученик чародея»
 1970 Камиль Сен-Санс: «Пляска смерти» («Danse macabre»), совместно с Джосефом Силверстайном, скрипка
 1969 Франц Шуберт: Симфония № 9 «Большая», до мажор, D 944
 1970 Рихард Штраус: «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля», Op. 28

Записи с Бостонским Симфоническим Оркестром для лейбла Deutsche Grammophon:
 1971 Пауль Хиндемит: Концертная музыка для струнных и медных
 1971 Пауль Хиндемит: «Художник Матис»
 1970 Густав Холст: Планеты
 1971 Рихард Штраус: «Так говорил Заратустра», Op. 30

Ссылки 

Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии